Kourou peut désigner :
 Kourou, une commune et le chef-lieu de la Guyane en France.
 Le Kourou, un fleuve de Guyane en France.
 Kourou, un village du département et la commune rurale de Tiankoura, situé dans la province de la Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Kourou, le nom béninois du village burkinabé de Koalou, renvendiqué par le Bénin.